Ölberg steht für:

Erhebungen:
 Ölberg (Jerusalem) (809 m), Ölberg östlich der Jerusalemer Altstadt
 Ölberg (Spessart) (461 m), im Spessart bei Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg
 Großer Ölberg (460,7 m), Berg im Siebengebirge
 Ölberg (Odenwald) (449,7 m), Berg am Odenwaldrand bei Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ölberg (Herbsthausen) (436,1 m), Berg im Tauberland bei Herbsthausen, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Ölberg (Ehrenkirchen) (416,4 m), Berg des Schönbergmassivs oberhalb von Ehrenstetten, Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ölberg (Nürnberg) (350 m), Standort der Nürnberger Burg
 Ölberg (Plabutsch) (555 m), Erhebung in Graz
 Ölberg (Görlitz) (?), Hügel auf der Görlitzer Heilig-Grab-Anlage

Orte:
 Ölberg, früher Oelberg, deutscher Name von Olivětín, Ortsteil der Stadt Broumov (deutsch Braunau), Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien 
 Ölberg (Ditzingen), Wohnplatz der Stadt Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Ölberg (Innsbruck), Ortslage in Innsbruck, Tirol
 Ölberg (Rottenbuch), Dorf der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ölberg (Schöllnach), Dorf des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ölberg (Wuppertal), Wohnviertel in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Kunst:
 Ölberggruppe, künstlerische Darstellung der biblischen Ölbergszene 
 Ölbergspiel, (laien-)schauspielerische Darstellung des Geschehens um Jesus im Garten Gethsemane

Personen:
 Hermann Ölberg (1922–2017), österreichischer Sprachwissenschaftler

Weiteres:
 „Kloster Ölberg“ Hl. Antonius Adenau, Franziskanerkloster (1642–1802)